António José Soares (Lisboa, 1783 - 1865), organista i compositor portuguès 
 Bruno Soares (1982, Belo Horizonte), tennista brasiler 
 Bruno Gabriel Soares (Belo Horizonte, Brasil, 1988), futbolista brasiler 
 Fabiano Soares Pessoa (Rio de Janeiro, 1966), futbolista brasiler que jugava de migcampista 
 João Soares de Almeida Neto (Belo Horizonte ), futbolista brasiler que ocupa la posició de davanter 
 João Bosco Soares da Mota Amaral (Ponta Delgada, 1943), polític de les Açores 
 Júlio César Soares Espíndola (1979), futbolista del Brasil 
 Manuel Soares (Lisboa,  -1756), religiós dedicat a la composició de música 
 Mário Soares (Lisboa, 1924 - 2017), polític portuguès, dos cops Primer Ministre de Portugal i dos cops President de Portugal 
 R. R. Soares (Muniz Freire, 1947), tele-evangelista del Brasil 
 Renan Brito Soares (1985, Viamão), futbolista brasiler 
 Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira (1976, Montijo, Portugal), futbolista portuguès 
 Thomaz Soares da Silva (1921 - 2002), futbolista brasiler que jugava de centrecampista